Fusidium är ett släkte av svampar. Fusidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fusidium